en Pologne
 Adolfowo, un village du powiat de Chodzież ;
 Adolfowo, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski.